Tommy Smith (1886–1966) kanadai jégkorongozó
 Tommy Smith (1945–2019) válogatott angol labdarúgó (Liverpool)
 Tommy Smith (1980) angol labdarúgó (Watford)
 Tommy Smith (1990) válogatott új-zélandi labdarúgó
 Tommy Smith (1992) angol labdarúgó (Huddersfield Town)
 Tommy Smith (2002) ausztrál autóversenyző